2016/17 е шестият сезон на Лудогорец Разград в Първа лига, през който отборът отново ще защитава шампионската си титла. Започва участието си в Купата на България от 3-ти кръг. През настоящата кампания за втори път влиза в групите на Шампионска лига, като този път достига до 3-тото място, което им носи продължаване в квалификациите на Лига Европа.

Настоящ отбор 
Данните са актуални към 19 декември 2016 г.

Състав

Трансфери

Летни 

 Входящи:

(от  Ботев Пловдив)

 Изходящи:

(в  Славия София)

Предсезонна подготовка

Турнири

А Футболна Група

Обобщение

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.
Последна актуализация: ; Източници: Soccerway

Резултати 

|стадион = 
|място = 
|зрители= 
|съдия= 
|П/Р/З  = 
|stack= yes
}}

Класиране

Шампионска лига

Квалификации

Източници 

ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
Български футболни отбори през сезон 2016/17